Zirkonium, een scheikundig element met symbool Zr en atoomnummer 40;
 Zirkoon (mineraal), een zirkonium-silicaat dat behoort tot de nesosilicaten;
 Zirkoon (uitgeverij), een van de boekenfondsen van uitgever Baeckens Books Nederland BV.